Уловка:

 Уловка — ловкий, хитрый приём, применяемый с целью достигнуть чего-нибудь или уклониться от чего-нибудь.
 Уловка — река во Владимирской области России.
 Уловка — американский фильм 1968 года.

См. также 
 «Уловка-22» — роман американского писателя Джозефа Хеллера, опубликованный в 1961 году.
 «Уловка-22» — логический парадокс между взаимоисключающими правилами, возникший в романе.